Robert Cohen – violoncellista
Robert Cohen – politico
Robert Cohen – pugile (1930-2022)
Robert Cohen – scrittore canadese
Rob Cohen – regista (1949)
Bobby Cohen – produttore cinematografico statunitense (1970)
Bob Cohen – produttore cinematografico iraniano (morto nel 2006)